Bushnell steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bushnell (Florida)
 Bushnell (Georgia)
 Bushnell (Illinois)
 Bushnell (Kansas)
 Bushnell (Nebraska)
 Bushnell (Ohio)
 Bushnell (South Dakota), im Brookings County
 Bushnell Basin, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Bushnell (San Antonio), in San Antonio, Texas, ID-Nr. 82004491
 Bushnell Park, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 70000692

Unternehmen:
 Bushnell Corporation, US-amerikanischer Hersteller von optischen Geräten 

Bushnell ist der Familienname folgender Personen:
 Allen R. Bushnell (1833–1909), US-amerikanischer Politiker
 Asa S. Bushnell (1834–1904), US-amerikanischer Politiker
 Asa S. Bushnell III (1900–1975), US-amerikanischer Politiker und Sportfunktionär
 Bertram Bushnell (1921–2010), britischer Ruderer
 Bob Bushnell (* ≈1920), US-amerikanischer Bassist
 Candace Bushnell (* 1958), US-amerikanische Schriftstellerin und Kolumnistin
 Colin Bushnell (1947–2021), britischer Mathematiker

 Edward Bushnell (1876–1951), US-amerikanischer Leichtathlet
 Geoffrey Bushnell (1903–1978), britischer Archäologe
 Horace Bushnell (1802–1876), US-amerikanischer Theologe
 Katharine Bushnell (1855–1946), US-amerikanische Ärztin, Missionarin, Lehrerin für Altsprachen und Sozialaktivistin
 Nolan Bushnell (* 1943), US-amerikanischer Videospiel-Entwickler
 Scott Bushnell (1937–2006), US-amerikanischer Produzent

Siehe auch:
 Bushnell Township
 Mount Bushnell